Le Village des damnés est le titre de plusieurs œuvres :
Le Village des damnés, roman de science-fiction de John Wyndham (1957) ;
Le Village des damnés, film de Wolf Rilla (1960) ;
Le Village des damnés, film de John Carpenter (1995).
Le Village des damnés, manga de Ryū Fujisaki (?).